Damernas individuella tävling i golf vid olympiska sommarspelen 2016 hölls på den olympiska golfbanan i Rio de Janeiro den 17-20 augusti. Totalt deltog 60 tävlande från 34 länder i tävlingen.

Medaljörer

Resultat

Första omgången
Onsdag 17 augusti 2016

Ariya Jutanugarn från Thailand slog en runda med 6-under-par 65 och tog ledningen med ett slag över sydkoreanskorna Kim Sei-young ochInbee Park.

Andra omgången
Torsdag 18 augusti 2016

Inbee Park från Sydkorea slog även denna dag en runda med 66 slag vilket gav henne ledningen på 10-under-par, 132. Stacy Lewis från USA slog dagens bästa runda, med 8-under-par 63, för att ta sig upp till andraplats, ett slag bakom Park. Ledaren från den första omgången Ariya Jutanugarn från Thailand slog ett jämnt par 71 och höll ned till åttonde plats.

Tredje omgången
Fredag 19 augusti 2016

Inbee Park från Sydkorea behöll sin ledning genom att slå 1-under-par 70. Lydia Ko gick lägst under par för dagen, en 6-under-par 65 vilket gav henne delad andraplats med amerikanskan Gerina Piller. Ledaren efter den första rundan, Ariya Jutanugarn fick kasta in handduken efter 13 hål på grund av sin knäskada.

Slutlig omgång
Lördag 20 augusti 2016

Källor

Golf vid olympiska sommarspelen 2016